Ciche (gromada w powiecie brodnickim)
 Ciche (gromada w powiecie nowotarskim)